Со́вкино — топоним.
 Населённые пункты:
 Совкино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Совкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Совкино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Гидрологические объекты:
 Совкино — озеро в Липецком районе Липецкой области, ландшафтно-гидрологический памятник природы.

Другие значения 
«Совкино́» («Советское кино») — советская фотокинематографическая организация
 Кинотеатры:
 «Совкино́» — стереоскопический кинотеатр в Екатеринбурге.
 «Совкино́» — многозальный кинотеатр в Хабаровске.